PVH Corp (de l'acrònim en anglès Phillips-Van Heusen), empresa tèxtil dels Estats Units
 Papil·lomavirus humà, virus d'ADN responsable de la malaltia de transmissió sexual més freqüent